L’amas de l'Éridan, parfois appelé l’amas du Fourneau II (Fornax II), est un amas de galaxies situé dans la constellation de l'Éridan, près de l’amas du Fourneau. Son centre se trouve à environ 75 millions d'années-lumière de la Terre.

L'amas contient environ 200 galaxies dont 73 galaxies « principales ». Environ 30 % d'entre elles sont de types elliptique ou lenticulaire et 70 %, de types spirale ou irrégulière. Elles sont regroupées en de petits groupes peu liés gravitationnellement les uns aux autres. Cependant, la faible dispersion des vitesses laisse croire que l'amas pourrait se « resserrer ».

Liste des galaxies 
Voici une liste des principales galaxies situées dans l'amas de l'Éridan.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Amas du Fourneau
 Listes d'amas de galaxies
 Hans-Emil Schuster

Lien externe 
 Un Atlas de l'Univers

Constellation de l'Éridan
Eridan